Csehország
 Kyjovice, település az Opavai járásban
 Kyjovice, település a Znojmói járásban